Anton-Bruckner-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing, Bayern
 Anton-Bruckner-Gymnasium Wels, Österreich